Sandl kan syfta på följande platser:

Österrike 

 Sandl (berg), Niederösterreich, Politischer Bezirk Krems, 
 Sandl (kommun), Oberösterreich, Politischer Bezirk Freistadt, 

Robotskapade Österrikeförgreningar